Buzura pustulata är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1896. Buzura pustulata ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
pustulata